Scham steht für:
 Schamgefühl, Gefühl von Verlegenheit oder Bloßstellung
 Geschlechtsorgane des Menschen
 traditionell arabische Bezeichnung für die Levante im engeren Sinne, meist als asch-Schām (الشام, aš-Šām)

Scham ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Scham (1588–1654), südschwäbischer Bildhauer des Barock

Siehe auch:
 Scham- und Schuldkultur
 Çam (türkischer Name mit ähnlicher Aussprache)